Ива́н Васи́льевич Мещеряко́в (1 сентября 1922 — 28 сентября 2012) — советский конструктор космических систем связи и управления стратегическими силами, генерал-лейтенант, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Герой Социалистического Труда (1975). Лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился 1 сентября 1922 года в деревне Низовка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии (ныне  Пензенской области) в семье крестьян Василия Ивановича и Марии Степановны Мещеряковых. После окончания 7-летней школы и механического техникума в Пензе поступил в Пензенский аэроклуб. С 1938 года член ВЛКСМ.

На фронтах Великой Отечественной войны 
Сразу после начала Великой Отечественной войны 18-летний Иван Мещеряков был призван Телегинским райвоенкоматом Пензенской области и направлен в Куйбышевское воздушно-десантное училище, где в октябре 1941 года ему было досрочно присвоено звание младшего лейтенанта.

Будучи зачислен в состав 7-го воздушно-десантного полка, участвовал в обороне Москвы, затем Сталинграда. В феврале 1943 года принимал участие в Демянской наступательной операции в составе 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Также являлся участником Курской битвы, форсирования Днепра, Корсунь-Шевченковской операции, боёв по освобождению Венгрии, Чехословакии. Закончил войну в районе города Пардубице.

За годы войны Иван Мещеряков был адъютантом старшим отдельного батальона, командиром стрелковой роты, офицером разведки, начальником разведки воздушно-десантного полка 2-й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии. Четырежды был ранен в боях (в том числе один раз, на Курской дуге, тяжело), но каждый раз возвращался в строй. Неоднократно захватывал «языков» во вражеском тылу.

В одном из рейдов за линию фронта группа разведчиков под командованием Ивана Мещерякова случайно вышла в лесу на школу младших военных чинов вермахта. Разведчики приняли решение атаковать противника. В результате личный состав школы был разгромлен, а значительная часть курсантов была взята в плен и доставлена в расположение советских войск. За этот подвиг И. В. Мещеряков был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако член Военного совета фронта Л. З. Мехлис наложил на представление резолюцию: «Подвиг Военному совету неизвестен», и награждение не состоялось.

Служба после войны 
После Победы И. В. Мещеряков был направлен в Львовский (Прикарпатский) военный округ, где служил в различных военкоматах и штабе округа. Одновременно со службой окончил вечернюю школу с золотой медалью.

В 1951 году поступил в Военно-инженерную академию им.  В. В. Куйбышева, факультет радиотелемеханики.

Научная деятельность 
В 1956 году подполковник И. В. Мещеряков направлен в Институт Ракетных войск стратегического назначения на научную работу. Там он защитил кандидатскую диссертацию, прошёл должности старшего научного сотрудника, начальника отдела, заместителя начальника, начальника управления, заместителя начальника 4-го НИИ Минобороны СССР по космическому направлению. По долгу службы часто приходилось встречаться и работать с Генеральным конструктором Сергеем Павловичем Королёвым. 

В 1967 году был организован филиал института, где И. В. Мещеряков стал заместителем начальника по космическим средствам филиала института, а с 1968 года — по научной работе. В 1972 году филиал преобразован в 50-й Центральный НИИ космических средств. 

С 1969 года занимался разработкой системы космической связи управления стратегическими силами СССР, решением ЦК КПСС и Совета Министров СССР был назначен её главным конструктором. В 1975 году система была поставлена на вооружение под кодовым названием «Корунд».
В 1971 году защитил докторскую диссертацию, стал лауреатом Государственной премии СССР (1971). В 1974 году присвоено учёное звание профессора.

В 1983 году И. В. Мещеряков стал начальником 50-го ЦНИИ космических средств.

За годы службы в институте он участвовал во всех работах по созданию космического вооружения, определению новых направлений создания космических средств, в том числе командно-измерительных систем управления космическими средствами и боевыми группировками РВСН. Был одним из ведущих разработчиков первой отечественной навигационной космической системы ГЛОНАСС, председателем Госкомиссии при её испытаниях. Принимал участие в разработке и государственных испытаниях многоразового космического корабля «Буран».
Последовательно защитил докторскую (1971) диссертации, стал лауреатом Государственной премии СССР (1971), профессором (1974), заслуженным деятелем науки и техники РСФСР (1988).

И. В. Мещеряков является автором многих изобретений и научных открытий в области информационно-вычислительной техники, системного анализа, технической кибернетики. Им разработана теория высокоточного управления движением межпланетных космических аппаратов.

Указом Президиума  Верховного Совета СССР от 17 октября 1975 году за выдающиеся заслуги в создании новейшей боевой техники и специальной системы связи И. В. Мещерякову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1984 году И. В. Мещерякову присвоено звание генерал-лейтенанта.

В отставке 
В 1988 году генерал-лейтенант И. В. Мещеряков вышел в отставку с военной службы, но продолжил работать профессором на кафедре эксплуатации и боевого применения радиотехнических средств и связи в Военной академии имени Ф. Э. Дзержинского.

В 1991 году стал главным академиком-секретарём и руководителем отделения целевой эффективности в Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, позже — советником Президента РАКЦ. 

Проживал в посёлке Малаховка Люберецкого района Московской области. Занимался живописью, писал книги, принимал участие в работе местного Музея истории и культуры, пополняя его фонды книгами по космической тематике.

Умер 28 сентября 2012 года в посёлке Красково Люберецкого района на 91-м году жизни. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

Семья 
 1-я жена — Наталья Яковлевна Мещерякова (дев. Золотарёва) (1926—1990), доктор педагогических наук, работала в Институте методов обучения Академии педагогических наук.
 Дочь — Мария Ивановна Мещерякова (род. 1957), доктор филологических наук.
 2-я жена — Наталия Ивановна Кузнецова (род. 1946), кандидат филологических наук, заместитель декана литературного факультета МГПУ.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1975)
 два ордена Ленина (1975, 1981)
 орден Октябрьской Революции (1981)
 орден Красного Знамени (1944)
 орден Отечественной войны I степени (1985)
 орден Отечественной войны II степени (1944)
 два ордена Красной Звезды (1943, 1956)
 орден «Знак Почёта» (1969)
 две медали «За боевые заслуги»
 другие советские медали, три медали ЧССР, медаль ПНР
 Государственная премия СССР (1970)
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1988)
 Почётный радист СССР (1964)
 Почётный гражданин города Яремче Ивано-Франковской области. 

Официальные представления о присвоении И. В. Мещерякову звания Героя Российской Федерации за совершённые в годы войны подвиги остались без ответа. В 1998 году от имени так называемого Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР ему было присвоено звание «Героя Советского Союза», однако оно не является легитимным.

Образ в культуре 
И. В. Мещеряков стал прообразом младшего лейтенанта Мещерского, главного героя военной повести Э. Казакевича «Звезда». Кроме того, о его военных подвигах повествуется в книгах «Славе не меркнуть» и «Солдаты 20-го века».

Примечания

Литература 
 . — С.288—289.

Ссылки 
 
 И. В. Мещеряков на сайте Международного объединённого биографического центра
 И. В. Мещеряков на сайте wwii-soldat.narod.ru
 Сенчуков Ю.  Держава остаётся без короны. Интервью с И. В. Мещеряковым. 2001.

Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Доктора технических наук
Конструкторы СССР
Учёные СССР
Изобретатели России
Конструкторы ракетно-космических систем
Похороненные на Кунцевском кладбище
4-й ЦНИИ Минобороны России